Högsjö kan syfta på:

Högsjö, Vingåkers kommun – en tätort i Södermanland
 Högsjö kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Västra Vingåkers församling i Strängnäs stift
 Högsjö socken – en socken i Ångermanland
 Högsjö landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1968
 Högsjö församling – en församling i Härnösands stift
 Högsjö nya kyrka – en kyrkobyggnad
 Högsjö gamla kyrka – en kyrkobyggnad
 Högsjö distrikt – ett distrikt i Härnösands kommun och Västernorrlands län 2016–

Se även 
 Högsjön